Denumirea de Borika se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Borika, un sat în comuna Madan, regiunea Smolean;
 Borika, un sat în comuna Ihtiman, regiunea Sofia.